Typ 55 oder Type 55 steht für:

 Bugatti Type 55, Automodell von Bugatti
 Cadillac Type 55, Automodell von Cadillac, siehe Cadillac Type 51 #Type 55 (Modelljahr 1917)
 Citroën Typ 55, Automodell von Citroën
 Polaroid Typ 55, Sofortbildfilm von Polaroid
 Sietas Typ 55, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft

Abkürzung